Syrena (automerk), een Pools automerk
Syrena (Pirates of the Caribbean), een personage uit de vierde Pirates of the Caribbean-film